

Cinema 
 Una storia americana (Made in U.S.A.) – film del 1966 diretto da Jean-Luc Godard
 Made in USA – film del 1987 diretto da Ken Friedman

 Made in the USA – film diretto da Sólveig Anspach e Cindy Babski (Francia/Belgio)

Fumetto 
 Made in USA – fanzine

Musica 
 Made in USA – album di Eddy Mitchell del 1975
 Made in USA – album di Sylvie Vartan del 1985
 Made in U.S.A. – album dei The Beach Boys del 1986
 Made in USA – album dei Pizzicato Five del 1994
 Made in USA – album dei Sonic Youth del 1995
 Made in USA – album dei Sex Machineguns del 2006
 Made in USA – canzone del rapper statunitense Yelawolf dell'album Radioactive nel 2011

 Made in the USA – singolo di Demi Lovato del 2013